Gubin (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Krośnieński
 Gubin (stad), een stad in bovenstaande gemeente